El nombre de Julián Fernández aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Julián Fernández (1989-). Futbolista argentino nacido en Córdoba.
 Julián Fernández-Cavada Ugarte (¿?-1940). Militar español.
 Julián Fernández Sánchez (1952-). Político español.
 Julián Palacín Fernández (1951-). Abogado y jurista peruano.
 Julián Rodrigo Fernández (1995-). Futbolista argentino nacido en Buenos Aires.